Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 6 au .

Virginia Ruano Pascual remporte le simple dames. En finale, elle bat Saori Obata, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yuliya Beygelzimer et Tatiana Poutchek.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Tachkent
2003 en Ouzbékistan
Tennis en octobre 2003